Als Weltmeisterschaft 2010 oder WM 2010 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2010 stattfanden:

 Aerobic-Weltmeisterschaften 2010
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2010
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2010
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010
 Bandy-Weltmeisterschaften
 Bandy-Weltmeisterschaft 2010
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2010
 Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 2010
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 2010
 Berglauf-Weltmeisterschaften 2010
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Mixed-Staffel-Weltmeisterschaft 2010
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2010
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2010 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2010 in Sluiskil (Niederlande)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2010 in Hoogeveen (Niederlande)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2010
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2010 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2010 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2010 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2010 in Shenyang (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2010 in Reno (USA)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2010
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2010 in Manila (Philippinen)
 WPA 14-und-1-endlos-Weltmeisterschaft 2010 in Clifton (USA)
 WPA Blackball-Weltmeisterschaft 2010 in Limoges (Frankreich)
 WPA Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2010 in Hannover (Deutschland)
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2010 in Willingen (Deutschland)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2010 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2010 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2010 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2010 in Damaskus (Syrien)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2010 in Damaskus (Syrien)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2010 in Damaskus (Syrien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2010 in Letterkenny (Irland)
 6-Red World Championship 2010 in Bangkok (Thailand)
 Boxweltmeisterschaften der Frauen 2010
 Cricket-Weltmeisterschaften
 ICC World Twenty20 2010
 ICC Women’s World Twenty20 2010
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2010
 Curling-Weltmeisterschaft 2010
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2010
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2010
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2010
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2010
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2010
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2010
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2010
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2009/10
 PDC World Darts Championship 2010/11
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2010
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2010
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2010
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2010
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2010
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2010
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2009/10
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2010/11
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2010
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2010
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2010
 Faustball-Weltmeisterschaften
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft 2010
 U-18-Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 Fechtweltmeisterschaften 2010
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 2010
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2010
 FIA-GT1-Weltmeisterschaft 2010
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2010
 Freiwasserweltmeisterschaften 2010
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft 2010
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2010
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2010
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2010
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2010
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2010
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2010
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2010
 Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2010
 Judo-Weltmeisterschaften 2010
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2010
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2010
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2010
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2010
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2010
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2010
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2010
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2010
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2010
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2010
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2010
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2010
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2010
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2010
 Rallye-Weltmeisterschaft 2010
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2010
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Weltmeisterschaften 2010
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 2010
 Ringtennis-Weltmeisterschaften 2010
 Ruder-Weltmeisterschaften 2010
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2010
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2010
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2010
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2010
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2010
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2010
 Snookerweltmeisterschaft 2010
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2010
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2010
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2010
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2010
 Superbike-Weltmeisterschaft 2010
 Supersport-Weltmeisterschaft 2010
 Tischtennisweltmeisterschaft 2010
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2010
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2010
 Turn-Weltmeisterschaften 2010
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2010
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2010
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2010
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften der Junioren 2010
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2010
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 2010
 Weltreiterspiele 2010
 Wildwasser-Kanu-Weltmeisterschaften 2010
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2010
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2010
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2010
 WPA Poolbillard-Team-Weltmeisterschaft 2010

Weblinks 
 Sammlung von WM-Terminen 2010

Weltmeisterschaften nach Jahr
!